Masoala peut faire référence :
 à la presqu'île de Masoala dans le nord-est de Madagascar ;
 au parc national de Masoala dans la péninsule du même nom ;
 au genre Masoala appartenant à la famille des palmiers et dont les espèces sont originaires de Madagascar.